Ротенштрайх — фамилия. Известные носители:

 Ротенштрайх, Натан (1914—1993) — израильский философ.
 Ротенштрайх, Эфраим Фишель (1882—1938) — сионистский политик.